Quarren – una specie extraterrestre dell'universo di Star Trek
 Quarren – una specie extraterrestre dell'universo di Guerre stellari